Nehatu (Jõelähtme), plaats in de Estlandse gemeente Jõelähtme
 Nehatu (Lääneranna), plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna